Black Eagle (filme)
 Black Eagle (jogador de lacrosse)
 Black Eagle (Montana)
 Black Eagle (tanque)

Desambiguação